Митаракис — греческая фамилия. Известные носители:

 Митаракис, Панайотис (род. 1972) — греческий политик.
 Митаракис, Яннис (1898—1963) — греческий художник.